

Miejscowości w Kanadzie 
 Trenton – miasto w Nowej Szkocji
 Trenton – miejscowość (community) w Ontario, część miasta Quinte West

Miejscowości w USA 
 Trenton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Trenton – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Gilchrist
 Trenton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Dade
 Trenton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Trenton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Todd
 Trenton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Trenton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Trenton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Trenton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Trenton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hitchcock
 Trenton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jones
 Trenton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Trenton – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Edgefield
 Trenton – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Trenton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
 Trenton – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Trenton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Trenton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Trenton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington

Gminy w USA 
 Trenton (ang. Trenton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Trenton (ang. Trenton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Trenton (ang. Trenton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Trenton (ang. Trenton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Trenton (ang. Trenton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Trenton (ang. Trenton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Trenton (ang. Trenton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Trenton (ang. Trenton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Trenton (ang. Trenton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Trenton (ang. Trenton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Trenton (ang. Trenton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington